Osoby o tym nazwisku:
 Dawid Wdowiński – polski lekarz neurolog i psychiatra
 Zygmunt Wdowiński – polski fotograf, fotoreporter, dziennikarz